Белгия е федерална държава и нейното административно деление отразява сложната етническа, езикова и културна структура на страната. Белгия е поделена на три общности (фламандска, френска и немскоезична) и три региона (Фландрия, Валония и Столичен регион Брюксел), които се основават на четири езикови области (нидерландскоговорещ, френскоговорещ, двуезичен (френско-нидерландски) столичен и немскоговорещ). Два от трите региона се делят на провинции, по 5 във всяка. Третият регион е столичният регион Брюксел. На местно ниво страната се дели на 589 общини.

Региони 
  Столичен регион Брюксел
  Фламандски регион
  Валонски регион

Провинции

Източници